de Oosterkrangeweersterpolder
een vm. waterschap in de Westerbroekster-Engelbertermolenpolder

Voormalig waterschap in Groningen